Анто́н (Анто́ний) Степа́нович Аре́нский (, Новгород, Российская империя — , Перк-ярви, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское, Российская империя) — русский композитор, пианист, дирижёр и педагог. В 1889—1894 годах — профессор Московской консерватории, в 1895—1901 — управляющий Придворной певческой капеллой в Петербурге. Отец востоковеда и писателя Павла Аренского.

Биография 
Аренский родился в музыкальной семье: его отец, врач Степан Матвеевич Аренский (1818—1891), хорошо играл на виолончели, мать была пианисткой. С семи лет он начал брать уроки игры на фортепиано; в девять лет сочинил квартет для скрипки, фортепиано, флейты и виолончели. Первым его учителем теории музыки был профессор Зикке. В 1872 году семья Аренских переехала в Санкт-Петербург, где Антон заканчивал среднее образование (начатое в Новгородской гимназии) в 5-й классической гимназии и продолжил музыкальное образование в Петербургской консерватории по классу композиции Николая Андреевича Римского-Корсакова.

По окончании консерватории в 1882 году Аренский получил приглашение в Московскую консерваторию на должность преподавателя. С 1889 года, получив звание профессора, Аренский вёл в ней классы музыкально-теоретических дисциплин (инструментовки, фуги и свободного сочинения). Выступал в России и за рубежом как пианист и дирижёр. Уже начиная с двадцатипятилетнего возраста, преподавая в московской консерватории курс полифонии и свободного сочинения, Аренский стал широко известен своим «широким» и разгульным образом жизни. Тогдашний директор консерватории, профессор Василий Сафонов, живо откликнулся на его бурную «славу» эпиграммой, начинавшейся такими словами: «Муза Аренского — не выходит из погреба ренского».

После того, как Аренский окончил Петербургскую консерваторию и вернулся в Москву, горячее участие в его судьбе принял Чайковский. Переписка, личные встречи и беседы с Чайковским оказали громадное влияние на формирование творческого почерка Аренского. Кроме того, Чайковский много сделал для продвижения на сцену опер Аренского, хлопотал о включении его произведений в программы концертов.
«Вчера я ездил в Москву специально для того, чтобы услышать „Сон на Волге“ Аренского. Хотя я уже был о ней очень хорошего мнения и ожидал от неё истинного удовольствия, — но то, что я испытал вчера, превзошло далеко все мои ожидания. Некоторые картины, особенно картина сна Воеводы, производят сильнейшее впечатление. Вся опера от начала до конца написана настоящим художником, с большой обдуманностью и мастерством. Это вовсе не первая, робкая попытка начинающего, это настоящее художественное произведение, способное произвести сильное, глубокое впечатление. По-видимому, опера публике чрезвычайно нравится, и мне кажется, что она может занять прочное место в русском репертуаре. Было бы весьма, весьма желательно, чтобы „Сон на Волге“ был поставлен в Петербурге в будущем сезоне. <…> Многие сцены вызвали у меня на глазах слёзы — верный признак, что „Сон на Волге“ написан сильным талантом. <…> Аренский, по-моему, имеет блестящую будущность, если встретит поощрение. В нём настоящий композиторский темперамент, настоящая творческая струнка!»
Аренский, в свою очередь, переложил для фортепиано в четыре руки Сюиту из балета «Щелкунчик» (издана в 1892), а затем и весь балет (издан в 1894). В 1888—1895 композитор наряду с работой в консерватории руководил концертами Русского хорового общества, в 1895 году покинул консерваторию и до 1901 был директором Придворной певческой капеллы. Выйдя в отставку с этого поста, до конца жизни Аренский занимался исключительно композицией.

Творчество 

В своём творчестве Аренский тяготел к лирическим элегически-созерцательным образам, ему была близка русская народная песенность. Сочинения Аренского отличаются искренностью, простотой выражения, мастерством, изяществом и тонкостью фактуры. В творчестве композитора заметно влияние Чайковского. Не избежал Аренский также и влияния фортепианной музыки Роберта Шумана, причём немецкий романтизм приобрёл у него отчётливый салонный оттенок и в итоге всё-таки был поглощён и побеждён влиянием Рубинштейна и Чайковского. Музыку Антония Аренского высоко ценил Лев Толстой.

Аренский имеет большое значение как педагог — он автор ряда теоретических трудов и учебников, в том числе «Руководства к практическому изучению гармонии» и «Руководства к изучению формы инструментальной и вокальной музыки». Среди учеников Аренского — Сергей Рахманинов, Александр Скрябин (со скандалом отчисленный Аренским со второго курса свободного сочинения), Рейнгольд Глиэр, Георгий Конюс, Арсений Корещенко.

Оценка творчества 
Княгиня М. К. Тенишева:

«…сидя дома, в любимом кресле, закрыв глаза, слушать квартет Чайковского или трио Аренского с его участием и чудным исполнением — было огромным, незаменимым наслаждением»

Основные сочинения Аренского

Оперы 
 «Сон на Волге» (по драме А. Н. Островского «Воевода»; 1888);
 «Рафаэль» («Сцены из эпохи Возрождения»; 1894);
 «Наль и Дамаянти» (по мотивам эпоса «Махабхарата»; 1903)

Балеты 
 «Египетские ночи» (по новелле Готье «Одна ночь Клеопатры»; 1900)

Оркестровые сочинения 
 Симфония № 1 h-moll (1883)
 Симфония № 2 A-dur (1889)
 Четыре сюиты (существуют также в переложении для двух фортепиано; 1885—1902)
 Вариации на тему Чайковского
 Фантазия на темы Рябинина

Концертные сочинения 
 Концерт для фортепиано с оркестром f-moll (1882);
 Фантазия на темы Рябинина для фортепиано с оркестром (1899)
 Концерт для скрипки с оркестром a-moll (1901)

Камерные сочинения 
 Два фортепианных трио;
 Два струнных квартета;
 Фортепианный квинтет
 Многочисленные сочинения для фортепиано

Вокальные сочинения 
 57 романсов для голоса и фортепиано

Адреса в Санкт-Петербурге 
 1891—1895 — Английский проспект, 58;
 1895—1902 — набережная реки Мойки, 20;
 1902—1903 — 11-я линия Васильевского острова, 32;
 1904—1905 — Ивановская (Социалистическая с 1918) улица, 4.

Память 
 Улица Аренского в Заволжске вблизи от бывшего имения «Фроловка», где Аренский А. С. писал оперу «Сон на Волге» во второй половине 80-х годов XIX века.
 Улица Аренского и 4—5-й проезды в г. Пензе (не позднее 1958).
 Детская музыкальная школа в Москве на ул. Фёдора Полетаева, д. 20, корп. 2, носит имя А. С. Аренского.
 Новгородская областная филармония носит имя А. С. Аренского

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Антон Степанович Аренский — Ноты произведений в нотной библиотеке проекта «Детское образование в сфере искусства России»
 Ноты фортепианных и вокальных сочинений Аренского
 
 Биография Антона Степановича Аренского / Специальное радио — 2010

Выпускники Санкт-Петербургской 5-й гимназии
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Академические музыканты Российской империи
Оперные композиторы Российской империи
Оперные композиторы XIX века
Умершие от туберкулёза
Композиторы России XIX века
Похороненные на Тихвинском кладбище